Списъкът с планинските първенци в България включва 39 върха на височина между 2925 метра и 710 метра. Най-високата планина в България е Рила, а най-ниската е Странджа.

Вижте също 
 Върхове в България над 2000 метра

Списъци на места в България